Muscle grand oblique peut désigner :
 le muscle grand oblique de l'œil,
 le muscle grand oblique de l'abdomen.
 le muscle grand oblique de la tête.